Come eller Comè kan syfta på:

Come (album av Prince) – ett musikalbum av Prince från 1994,
 Comè – en kommun i Benin